Влади́мир Миха́йлович Ти́хонов (, Пак Ноджа; род. 5 февраля 1973, Ленинград) — российский, затем норвежский востоковед, публицист, кореевед, переводчик. Кандидат исторических наук, профессор, участник левого движения в Южной Корее.

Биография 
Родился в Ленинграде в еврейской семье. В 1994 году (в возрасте 21 года) окончил «корейское отделение» кафедры истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ. В октябре 1996 года защитил кандидатскую диссертацию (по древнекорейской теме: «История каяских протогосударств со второй половины V в. по 562 г.») в институте стран Азии и Африки при МГУ.

Окончив Петербургский университет, по профессиональным соображениям был вынужден вскоре уехать в Москву. В 1996—1997 годах работал преподавателем в МГЛУ и РГГУ. В 1997 году женился на южно-корейской гражданке, затем пять лет жил и работал в Республике Корее (в 1997—2000 годах преподавал в Сеульском университете Кёнхи), с 2001 года — стал гражданином Южной Кореи, получив имя Пак Ноджа (или Пак Ночжа). Главная сфера профессиональных интересов профессора Тихонова — китайский и корейский (отчасти, индийский) буддизм, а также история идеологии Южной Кореи и социальный дарвинизм в Восточной Азии.

В 2000 году Тихонов вместе с семьёй переселился в столицу Норвегии, где с тех пор преподаёт в Университете Осло (гуманитарный факультет, адъюнкт-доцент отделения восточноевропейских и восточных исследований). Его специализация как педагога — история Кореи, Китая и других стран Восточной Азии, а также история буддизма, индуизма, конфуцианства и других традиционных религиозно-мифологических систем. Одновременно читает ежегодные курсы лекций в различных вузах Южной Кореи (в основном, по новой и новейшей истории Китая и Кореи) и эпизодически — также в alma mater, на восточном факультете СПбГУ.

С 2004 года Владимир Тихонов входит в редакционные коллегии научного альманаха «Российское корееведение» и корейского англоязычного буддологического журнала «International Journal of Buddhist Thought and Culture», а также общественно-политических и культурологических журналов «Аутсайдер» и «Танъдэ Пипхён».

Научная деятельность 
Сфера научных интересов Тихонова очень широка: от древнейшего корееведения и индологии — до социологии и политологии наших дней. Прежде всего, это история Силла и Кая; история корейского буддизма и древнекорейского шаманизма. Кроме того, Тихонов активно изучает историю политических движений и идей в новейшей Корее, а также более широко — национализм на Востоке. Участвовал с докладами более чем в 70 международных научных конференциях, является действительным членом шести международных научных обществ, а также членом Совета директоров «International Association for Korean Language Education» (IAKLE).

Тихонов занимает активную политическую позицию и интересуется всеми социально-историческими процессами современности. Не скрывающий своих левых взглядов, коммунист-максималист, Тихонов с 2000 года участвовал сначала в работе корейской Демократической рабочей партии (КДРП) (в основном как лектор, агитатор и публицист), а также регулярно печатался в партийной газете «Чинбо чончхи» («Прогрессивная политика») и научно-теоретическом журнале КДРП «Ирон ква сильчхон» («Теория и практика»), неизменно выступая с левых, классово определённых позиций. Это обстоятельство не замедлило сказаться в 2008 году, во время исторического раскола КДРП на две платформы: националистическую и социалистическую. Тихонов примкнул к последней (к её левому крылу), а в 2011 году вступил в созданную на её базе Новую прогрессивную партию Кореи (НППК), ныне носящую название Рабочей партии.

На парламентских выборах 2012 года Пак Ночжа был выдвинут кандидатом в депутаты от НППК. Комментируя свой поступок, Тихонов подчеркнул, что его задача в данном случае не личная, а сугубо партийная и идеологическая: «В Корее политическая демократизация в определённой степени произошла, однако не хватает социальной демократизации. Изменить это положение может только партия левой ориентации».

В течение почти пятнадцати лет (1999—2012) Тихонов работал колумнистом леволиберальной южнокорейской газеты «Хангёре», где вёл историко-политическую колонку просветительского направления.

Кроме политической активности, Тихонов также проявляет активность как пишущий автор: не только научный, но также публицистический и политический. Ему принадлежит более пятнадцати изданных книг на корейском языке, большинство из которых посвящено критике капитализма вообще и, прежде всего, буржуазной идеологии, в том числе и националистической. Чаще всего классовая критика Тихонова основывается на конкретном корейском материале последнего полувека .

Режим государственного террора по отношению к инакомыслящим — под ширмой «противостояния с Севером» — один из важных элементов сохранения «стабильности» в обществе сверх’эксплуатации и насилия, каковым является на сегодняшний день Южная Корея. Только вот из российской прессы вы об этом точно не узнаете. Да и из западной, по большому счёту, — тоже.

Несколько работ чисто просветительского характера Тихонов посвятил истории, культуре и современности России — в изложении, специальным образом адаптированном для корейцев. Такова, например, его книга «Империя Белой Маски» (издательство «Хангёре Синмун», Сеул, 2003).

Также Тихонов известен в качестве автора нескольких научных монографий по истории Восточной Азии, но уже в ином направлении — для европейской аудитории (на английском и норвежском языках), а кроме того с удовольствием переводит корейскую поэзию и буддийские философские тексты (также на английский и норвежский языки), иногда выступая также с телевизионными лекциями на темы восточной литературы и философии.

На русском языке изданы две книги Владимира Тихонова. Это написанная по следам диссертации «История каяских протогосударств (вторая половина V в. — 562 г.)» (Москва, 1998) и двухтомная «История Кореи» (СПб., 2011). Последняя написана в соавторстве с Кан Мангилем, южнокорейским марксистским историком.

Кроме научной, научно-политической, политической и чисто партийной деятельности, Тихонов интересуется искусством, тоже принципиально «левым», «идеологическим», жёстким и нонконформистским. Так, ещё в середине 1990-х годов он (совместно со своей женой, скрипачкой Бек Мён Джон) принял участие в проекте издания романа «Скрябин как лицо», с автором которого нашёл общий язык на основе максималистских, эксцентричных взглядов на историю, литературу и политику. Тихонов оценил этот роман как своеобразный идеологический прецедент, нечто вроде «внутренней биографии», взрывающей традиции и стереотипы, — «вещь практически неизвестную в русской и мировой литературе» и «совершенно новую по жанру»., а её автора определил как родственного себе «композитора-иконоборца» и «Творца музыки освобождения».

Здесь весь характер Ханона, необычного (не)-композитора, никому не подчиняющегося, не сгибающегося ни перед обществом, ни перед «академическими приличиями». Он не втирается в «важные» тусовки, ибо для него существует лишь его личная, особенная музыка. Его можно назвать «анархистом от музыки», но в качестве анархиста он ближе не к князю Кропоткину, отрицавшему лишь государственную власть, а скорее Чжан Бинлиню (1869—1936), «даосу в анархизме», считавшему, что человечество должно вообще перевоплотиться в новый, более развитый вид, который не будет нуждаться во власти в принципе".

В этом лаконичном портрете музыканта и писателя, нарисованном рукой профессора востоковедения, как в зеркале виден, прежде всего, сам автор: возмутитель спокойствия, марксист и активист южно-корейского левого движения, Пак Ночжа.

Публикации

Книги 
 «История каяских протогосударств» (вторая половина V в. по 562 г.) / МЦК МГУ. — М.: Вост. лит., 1998. — 256 с.
 «История Кореи». т.1 (с древнейших времен до 1876 г.). — М.: Муравей, 2003. — 461 с., ил.
 당신들의 대한 민국 («Ваша Республика Корея»). — 서울: 한겨레 신문사, 2001 г. — 301 с.
 우승 優勝 열패劣敗의 신화 («Миф о выживании сильнейших»). — 서울: 한겨레 신문사, 2005. — 512 с.
 당신들의 대한 민국 02 («Ваша Республика Корея». ч.2). — 서울: 한겨레 출판, 2006. — 319 с.
 나를 배반한 역사 («История, предавшая индивидуальность»). — 서울: 인물과 사상사, 2003. — 354 с.
 우리 역사 최전선(«Передний край нашей истории»). — 서울: 푸른 역사, 2003. — 379 с. (허동현 공저).

Переводы 
С корейского на русский:
 Ли Мунёль. «Золотая птица Гаруда»; Пак Кённи. Эпоха неверия // Золотая птица Гаруда. Рассказы современных корейских писателей. — СПб.: Петерб. востоковедение, 1994. (совм. с др.). (Современная проза Востока).
 Лим Чхору. «Отцовская земля»; Юн Хынгиль. Сезон дождей; Ким Сынок. Сеул, 1964 г. // Сезон дождей. Рассказы современных корейских писателей. — СПб.: Петерб. востоковедение, 1995.
 Син Хёнсик. «Историография истории Кореи. Южный и северный подходы». — Сеул: Синаса, 1998.

Перевод на корейский:
 볼코프. 한국고대불교사 [Волков С. В. «Ранняя история буддизма в Корее» (сангха и государство)]. — 서울 대학교 출판부, 1998. — 226 с.

Статьи 
 新羅 景文王의 儒佛仙融和政 («Религиозная политика Кёнмун-вана» (861—875) — конфуцианско-буддийско-даосский синтез) // 아시아문화 (Асиа мунхва). 제12호. — 서울, 1996. С. 43—67.
 «The ‘Chosen People’ Concept of Silla’s Ruling Class of 6th −7th Centuries» // Major Issues in History of Korean Culture. Proceedings of the 3rd Intl. Conf. on Korean Studies. — M.: MSU, 1997. Pp. 47—50.
 «Hwarang Organizations: Its Functions and Ethics» // Korea Journal. Vol. 38. — Seoul, 1998, № 2. Pр. 318—339.
 19世紀後半 韓人의 露領 移民의 初期 段階 («Ранний этап переселения корейцев на российской территории во второй половине XIX в.») // 전주사학 (Чонджу сахак). 제6호. — 전주: 전주 대학교 사학과, 1998. С. 167—176.
 The World of Deities and the Power of the Sovereign: State, Buddhism, and Local Cults of the 6th — 7th Centuries // «Корея. Сборник статей к 80-летию со дня рождения проф. М. Н. Пака». — М., 1998. С. 194—213.
 러시아에서의 한국사 연구의 현황 («Современное состояние исследований по истории Кореи в России») // 민족문화 (Минджок мунхва). 제9호. — 서울: 한성대학교, 1998. С. 35—47.
 日本書紀 所載의 伽倻 關係 一部 記事의 基礎的 檢討 (— Базовый анализ некоторых сообщений о Кая из «Нихон сёки») // Korean Studies in the Information Age of the 21st Century. — Sŏngnam, 1998. Pр. 319—340. (на кор. яз.).
 Жизнеописание монаха Хёнгвана в «Сун гао сэн чжуань» // Российское корееведение. Альманах. Вып. 1. — М.: Муравей, 1999. С. 146—157.
 «Epigraphical Sources on the Official Ideology of Unified Silla» // 한국사 학보 (Хангукса хакпо). 제 8호. — 서울, 2000.С. 9—46.
 «Институт пу в раннем Силла» (I—V вв.) // Российское корееведение. Альманах. Вып. 2. — М.: Муравей, 2001. С. 23—61.
 Пер. в разд. «Биографии»: кн. 41-43; Коммент. С. 279—294 // «Ким Бусик. Самгук саги». т. 3. Разные описания. Биографии. Изд. текста, перевод, вступительная статья, комментарии, приложения под общ. ред. М. Н. Пака и Л. Р. Концевича. — М.: Вост. лит., 2002. (Памятники литературы народов Востока. Большая сер. I, 3).
 «The First Stages of Lee Tongin’s Сareer (1878—1880): the Forerunner of Dependent Development?» // Sungkyun Journal of East Asian Studies. Vol. 2. — Seoul, 2002.2, № 1. Pр. 210—233.
 «Social Darwinism in Korea and its Influence on Early Modern Korean Buddhism» // International Journal of Korean History. Vol. 2. — Seoul, 2002. Pр. 65—85.
 «The Experience of Importing and Translating» a Semantic System: ‘Civilization’, ‘West’, and ‘Russia’ in the English and Korean Editions of «The Independent» // 한국 민족 운동사 연구 (Хангук минджок ундонса ёнгу). 제 32호. — 서울, 2002. С. 57—99.
 Did They «Sell the Sect and Change the Patriarchs»? Korean Buddhist Pro-Japanese Collaboration (1877—1905) and its Modern Critics // Papers of the British Association for Korean Studies (London). 2003, № 8. Pp. 85—105.
 «Menaces of a Success?» Views on Japan in the «Enlightenment» Movement Publications of the 1900s // Proceedings of the 21st AKSE Conference. — Frascati, 2003. Pp. 217—223.
 Фрагменты из «Карак-кук Ки» (к вопросу о «северном» и «южном» компонентах в этногенезе корейцев) // Российское корееведение. Альманах. Вып. 3. — М., 2003. С. 85—99.
 «Блеск и нищета умеренных реформ: корейская монархия в 1899—1904 гг.» // Вестник ЦКИ ДВГУ. № 2 (5). Современные корееведческие исследования в ДВГУ. Вып. 2. — Владивосток, 2003. С. 156—167.
 21세기의 한국 사학의 방향 모색 («Поиски направления для кор. ист. науки XXI века») // International Korean Studies Conference in Celebration of Aju University’s 30th Anniversary. Proceedings. — Suwon (ROK), 2003; То же, доп., испр. // 한국 민족 운동사 연구 («Хангук минджок ундонса ёнгу»). 제 37호. — 서울, 2003. С. 387—415.
 О переводе «Прекрасной песни» Ли Ока // Российское корееведение. Альманах. Вып. 4. — М., 2004. С. 243—245.
 О книге Т. В. Габрусенко «Эти непонятные корейцы». Точка зрения // Там же. С. 337—343.
 Hanen har galt Helten har gjort alt han maatte gjoere («Петух пропел — герой совершил всё, что должно»). Антология переводов кор. поэзии на норвежский язык. — Oslo: Aschehoug & Co, 2004. — 159 с. (совместно с Э. Киттелсеном).
 Koreansk (Корейский язык) // Standardspråk underveis — Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk («Стандартные формы языка в становлении — истории восьми восточных и восточноевропейских языков»). — Oslo: Unipub forlag, 2004. С. 201—221.
 «The Japanese Missionaries and Their Impact on Korean Buddhist Developments (1876—1910)» // International Journal of Buddhist Thought and Culture. Vol. 4. — Seoul: Dongguk Univ., 2004. Pp. 7—49.

См. также 
 Русские в Корее

Комментарии

Сноски

Ссылки 

 University of Oslo: Vladimir Tikhonov
 Vladimir Tikhonov: personal web page
 Тексты Тихонова на сайте «Ханограф»
 «Анархист от музыки» (глава из книги Владимира Тихонова «Империя белой маски»)''
 East Asian regional Studies with UiO (Mette Hansen, Vladimir Tikhonov, Mark Teeuwen)
 Владимир Тихонов: «Демократия с южнокорейской спецификой»
 Владимир Тихонов: «Фронт национального освобождения Южной Кореи» (публичная лекция)

Востоковеды России
Историки России
Востоковеды Норвегии
Корееведы России
Марксисты
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели Московского лингвистического университета
Социалисты Кореи
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета